Iwaidjanské jazyky jsou velmi malou jazykovou rodinou, do kterých patří několik málo domorodých jazyků na severu Austrálie (přesněji v Arnhemské zemi, především pak na ostrovech Goulburn a Croker), na území Severního teritoria.

Existují už jen 2 živé iwaidjanské jazyky, z nichž oba mají okolo 150 mluvčích: jazyk iwaidja, který se používá především v komunitě Minjilang na ostrově Croker a jazyk maung, který se používá především v komunitě Warruwi na ostrově Goulburn. Oba jazyky se učí i děti. Jazyk amurdag vymřel v roce 2016 se smrtí Charlieho Munguldy, posledního mluvčího tohoto jazyka.

Rozdělení a zařazení 
Podskupiny iwaidjanských jazyků a jednotlivé jazyky:

† označuje mrtvé jazyky

Iwaidjanské jazyky byly ovlivněny makasarštinou, malajštinou a jazykem bininj gun-wok (z gunwingguanské jazykové rodiny). Existuje teorie o arnhemské jazykové rodině, kam mají patřit právě idwaidjanské jazyky spolu s burarranskými jazyky a několika izoláty.

Reference 

 
Jazykové rodiny
Austrálské jazyky